Нападение на Нальчик:
 Нападение на Нальчик (2005)
 Нападение на Нальчик (2011)